Ка́мпуш ()

Населённые пункты Португалии 

 Кампуш — район (фрегезия) в Португалии, входит в округ Брага. 
 Кампуш — населённый пункт и район в Португалии, входит в округ Виана-ду-Каштелу. 
 Кампуш — район (фрегезия) в Португалии, входит в округ Брага.

Персоналии 
 Кампуш, Наташа (род. 1988) — австрийская телеведущая.
 Кампуш, Эдуарду (1965—2014) — бразильский политический и государственный деятель, губернатор штата Пернамбуку.
 Карнейру де Кампуш, Франсишку (1765—1842) — бразильский государственный деятель.
 Джалма Кампуш (род. 1987) — ангольский футболист, нападающий.

Прочее 
 Сикэйра-Кампуш — станция линии Линии 1 метрополитена Рио-де-Жанейро.
 Энтри-Кампуш — станция Лиссабонского метрополитена.

См. также 
 Кампос (значения)
 Кампус